Bacillus (insecten), een geslacht van wandelende takken
Bacillus (bacteriën), een geslacht van staafvormige bacteriën